Bamboo est le mot anglais pour désigner : « bambou ».

Sciences et techniques

Biologie 
 Lucky bamboo (Dracaena braunii) est une espèce de Dracaena, originaire des régions tropicales d'Afrique centrale.
 Phalaenopsis 'Bamboo Baby' est un cultivar d'orchidées.

Informatique 
 Mandrake Bamboo 9.1 est la  de la distribution Mandriva Linux, un système d'exploitation.

Culture et société

Aviation 
 Bamboo Airways est une compagnie aérienne privée vietnamienne, fondée en 2018.

Cinéma et télévision 
  est un film américain réalisé par Anthony Mann, sorti en 1946.
 Bamboo Harvester est un cheval hongre à la robe de couleur palomino, célèbre pour son rôle dans la série télévisée Monsieur Ed, le cheval qui parle.

Divertissements 
 Ty' Bamboo est un ancien parc d'attractions constitué essentiellement d'attractions foraines, situé à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne, France).

Édition 
 Bamboo Édition est une édition spécialisée dans le domaine de la bande dessinée.

Littérature et bande dessinée 
 Bamboo Blade est une série de mangas.
 Bamboo et Malibu est une série de bandes dessinées franco-belge.

Musique 
 Zen Bamboo est un groupe de rock francophone québécois, formé en 2014.

Sports 
 Takefuji Bamboo est un ancien club japonais de volley-ball, basé à Sugito (préfecture de Saitama).

Anthroponyme 
 Bamboo (1974-) est une actrice pornographique et réalisatrice de films X française.

Divers 
 Bamboo, un cocktail.